Улица Ши́шкина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Шишкина — улица в Минске.

Россия 
 Улица Шишкина — улица в Городце.
 Улица Шишкина — улица в Иркутске.
Улица Шишкина — улица в посёлке Первомайский Приволжского района Казани.
 Улица Шишкина — улица в Москве.
 Улица Шишкина — улица в Новосибирске.
 Улица Шишкина — улица в Перми
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Шишкина — улица в Ломоносове.
 Улица Шишкина — улица в Парголове.
 Улица Шишкина — улица в Сочи.
 Улица Шишкина — улица в городе Туле.
 Улица Шишкина — улица в городе Туапсе.

Украина 
 Улица Шишкина — улица в Днепре.
 Улица Шишкина — улица в Евпатории.
 Улица Шишкина — улица в городе Запорожье.
 Улица Шишкина — улица в Луганске.
 Улица Шишкина — улица в Одессе.